In 2021 werd het 120se Campeonato Paulista gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 27 februari tot 23 mei. São Paulo FC werd kampioen.

São Caetano en São Bento, die na hun degradatie in 2019 ook meteen terug konden promoveren, konden het behoud niet verzekeren. Door de coronacrisis in Brazilië werden er dit seizoen geen toeschouwers toegelaten bij de wedstrijden.

Format
De zestien teams werden onderverdeeld in vier groepen van vier clubs. De clubs uit één groep speelden niet tegen elkaar, maar tegen de twaalf clubs uit de andere drie groepen. De top twee van elke groep plaatste zich voor de tweede fase. De twee clubs met het laagste aantal punten, ongeacht in welke groep, degradeerden. Indien de vier laagst geklasseerden uit één groep zouden komen dan klasseert de beste derde uit een andere groep zich. De andere clubs speelden nog het Campeonato do Interior.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Campeonato do Interior

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Details finale
 Heen

 Terug

Algemeen klassement

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paulista